Droszków ist der Name zweier Ortschaften in Polen:

 in der Woiwodschaft Lebus, Gemeinde Zabór
 in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Kłodzko, siehe Droszków (Kłodzko)